Jeddo, une communauté non incorporée du comté de Saint Clair, dans le Michigan.
 , une communauté non incorporée du comté de Knox, dans le Missouri.
 Jeddo, un borough du comté de Luzerne, en Pennsylvanie.
 , une communauté non incorporée du comté de Bastrop, au Texas.

Voir aussi 
 Edo au Japon.
 Jeddo Township, un ancien township, du comté de Knox, dans le Missouri.